es una palabra japonesa que significa sur.

Lugares 

Existen varios barrios en Japón llamados Minami, todos estos ubicados en la zona sur de la ciudad:

 Minami, una villa ubicada en la prefectura de Tokushima;
 Minami-ku, barrio de Sapporo;
 Minami-ku, barrio de Saitama;
 Minami-ku, barrio de Yokohama;
 Minami-ku, barrio de Nagoya;
 Minami-ku, barrio de Kioto;
 Minami-ku, barrio de Sakai;
 Minami-ku, barrio de Hiroshima;
 Minami-ku, barrio de Fukuoka;
 Minami-ku, barrio de Hamamatsu;
 El antiguo barrio de Minami-ku de Osaka que se fusionó con el barrio de Higashi-ku para conformar el barrio de Chūō-ku.

Apellidos 
 Akin Minami (南明奈), modelo.
 Dale Minami, un abogado nipoamericano.
 Haruo Minami (三波春夫), cantante de enka.
 Kousetsu Minami (南こうせつ), cantante folklórico.
 Jirō Minami (南次郎), general y criminal de guerra.
 Kaho Minami (南央美), seiyū.
 Katsuyuki Minami (南克幸), jugador de voleibol.
 Omi Minami (南果歩), actriz.
 Yoshitaka Minami (南佳孝), músico.
 Yuta Minami (南雄太), jugador de fútbol.

Nombres 

 Minami Aoyama (青山南), traductor y ensayista.
 Minami Hinase, modelo y actriz.
 Minami Hokuto (北都南), seiyū.
 Minami Kuribayashi (栗林みな実), seiyū y cantautora.
 Minami Otomo (大友みなみ), actriz y modelo.
 Minami Ozaki (尾崎南), mangaka.
 Minami Takayama (高山みなみ), seiyū y cantante.
 Minami Minegishi (峯岸 みなみ), cantante de AKB48
 Minami Takahashi (高橋 みなみ), cantante de AKB48
 Minami Keisuke, vocalista de Fear, And Loathing In Las Vegas

Personajes ficticios 
 Minami Shimada de Baka to Test to Shōkanjū.
 Kaori Minami de Battle Royale.
 Ken Minami de Machine Robo Rescue.
 Minami Iwasaki de Lucky Star.
 Las hermanas Minami (Haruka, Kana y Chiaki) de Minami-ke.
 Kaede Minami de  Mirmo Zibang!
"Kotori Minami" de "Love Live School Idol Project".
"Minami Nitta"  de "The Idolmaster Cinderella Girls".

Otros 
 Minami, revista española de manga y anime.

 Minami, convención multicultural que se realiza en Temuco desde el año 2010, que cuenta con la mayor convocatoria en el sur de Chile. Los panoramas contemplan: cine y animación,  videojuegos, coleccionismo, juegos de rol y diversos artistas invitados. Y su actividad estrella es el cosplay (arte de disfrazarse de personajes de culto).

Nombres japoneses
Apellidos japoneses